Flora Danica henviser til flere artikler:

 Flora Danica 1761-1883. Det berømte bogværk. Et af verdens største planteværker – et ægte barn af oplysningstiden, som var 123 år undervejs.
 Flora Danica (porcelæn) er et håndmalet spisestel der blev lavet til kong Christian 7. af Den kongelige Porcelænsfabrik, nu Royal Copenhagen, sidst i 1700-tallet. Det er med motiver fra bogværket. Dele af det berømte porcelænsstel, som i 1792 (måske) var tænkt som gave til Katharina 2. af Rusland kan købes den dag i dag.
 Flora Danica Det er: Dansk Urtebog 1648, af lægen Simon Paulli, en urtebog på dansk, udgivet efter kongelig foranledning for at give almindelige mennesker, som ikke havde råd til at søge læge, mulighed for at få kundskab om planternes virkninger.